Westerberg ist der Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Berge:
 Westerberg (Baumberge) (188,7 m), Erhebung der Baumberge, bei Nottuln, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Westerberg (Bochum) (154,9 m), Ausläufer des Ardeygebirges, in Witten und Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Westerberg (Göttinger Wald) (340,2 m), Erhebung des Göttinger Waldes bei Klein Lengden, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Westerberg (Lamstedt) (66 m), Höhenzug bei Lamstedt, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Westerberg (Mangfallgebirge) (1329 m), Berg nahe dem Schliersee und Neuhaus (Schliersee), Landkreis Miesbach, Bayern
 Westerberg (Rheinhessen) (247,5 m), Erhebung im Rheinhessischen Hügelland, bei Ingelheim am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Westerberg (Rothaargebirge) (662,1 m), Kuppe nahe Oberhundem, im Rothaargebirge, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Westerberg (Ruhpolding)
 Zwei Erhebungen Westerberg im Wiehengebirge, Bad-Essen, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen:
 Osterberg (Hüsede) (193 m), bei Bad Essen-Hüsede
 Osterberg (Wehrendorf) (172 m), bei Bad Essen-Wehrendorf

Ortsteile:
 Westerberg (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering (Landkreis Ebersberg), Landkreis Ebersberg, Bayern
 Westerberg (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Westerberg (Osnabrück), Stadtteil der kreisfreien Stadt Osnabrück, Niedersachsen
 Westerberg (Winzenburg), Ortsteil der Gemeinde Winzenburg, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen

Schutzgebiete:

 Westerberg (Naturschutzgebiet), auf der Schwäbischen Alb bei Nusplingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Naturschutzgebiet Westerberg und oberes Hackemühlener Bachtal, bei Lamstedt, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Landschaftsschutzgebiet Westerberg, in der kreisfreien Stadt Osnabrück, Niedersachsen

Westerberg ist der Nachname von Personen:
 Bengt Westerberg (* 1943), schwedischer Politiker
 Björn Westerberg (1945–2014), schwedischer Fußballtrainer
 Jonathan Westerberg (* 1994), schwedischer Schachspieler
 Paul Westerberg (* 1959), US-amerikanischer Sänger und Songschreiber
 Per Westerberg (* 1951), schwedischer Politiker 
 Sven-Erik Westerberg (1925–1959), schwedischer Fußballspieler 
Siehe auch:
 Westberg
 Westenberg
 Westerbork
 Westerburg